Wrentham steht für:

Orte:
 Wrentham (Alberta), Kanada
 Wrentham (Suffolk), England
 Wrentham (Massachusetts), Vereinigte Staaten

Schiffe:
 HMS Wrentham (M2779), ein Minensuchboot der Royal Navy

Klöster:
 Trappistinnenabtei Wrentham, US-amerikanisches Kloster in Wrentham, Norfolk County (Massachusetts), Erzbistum Boston